Сава́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Ардеш. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 440 км на південний схід від Парижа, 55 км на південь від Ліона, 65 км на північ від Прива.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Рона-Альпи. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Овернь-Рона-Альпи.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році у муніципалітеті числилось 293 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 835,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача.

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ардеш

Примітки

Посилання 
 Сава на сайті французького Національного інституту географії
 Сава на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сава на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сава на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сава на сайті Mapquest

Муніципалітети департаменту Ардеш